Никола́й А́нненский:
 Анненский, Николай Ильич (1773—1845) — юрисконсульт при департаменте Министерства юстиции, действительный статский советник.
 Анненский, Николай Фёдорович (1843—1912) — русский экономист, народнический публицист.